Даниленко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Даниленко, Аверьян Корнеевич (1912—1991) — советский комбайнер, Герой Социалистического Труда.
 Даниленко, Алексей Евгеньевич (род. 1984) — российский футболист.
 Даниленко, Анатолий Степанович (1953—2021) — председатель Черкасской областной государственной администрации.
 
 Даниленко, Артём Леонидович (род. 1990) — российский футболист.
 Даниленко, Валентин Николаевич (1913—1982) — украинский и советский археолог, доктор наук, профессор.
 Даниленко, Валерий Петрович — русский эволюционист, культуролог и лингвист.
 Даниленко, Василий Яковлевич (1905—1976) — советский военный деятель, полковник.
 Даниленко, Виктор Дмитриевич (1936—2017) — министр сельского строительства СССР.
 
  (род. 1995) — фехтовальшик.
 
 Даниленко, Иосиф Абрамович (1903—1980) — учёный в области зоотехники, академик ВАСХНИЛ.
 Даниленко, Константин Иванович (1910—1957) — начальник паровозной колонны Народного комиссариата путей сообщения, Герой Социалистического Труда.
 Даниленко, Михаил Васильевич (1918—2002) — советский врач, Герой Социалистического Труда.
 Даниленко, Наталья Терентьевна (1926—2002) — советский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).
 Даниленко, Николай Никитович (1921—1987) — Герой Советского Союза.
 
 
 Даниленко, Татьяна Владимировна (род. 1982) — украинская тележурналистка.

Двойные фамилии 
 Даниленко-Карин, Сергей Тарасович (1898—1985) — украинский советский разведчик, сотрудник ОГПУ — НКВД — НКГБ, писатель.
 Джус-Даниленко, Константин Иванович (Джус; 1893—1962) — советский архитектор, специалист по школьному строительству.

См. также